Lore (du latin , « lanière ») peut être :
 le lore, partie entre les yeux et le bec chez les oiseaux, ou les yeux et les narines chez les squamates ;
 un prénom féminin germanique diminutif d'Éléonore ou basque signifiant « fleur » ;
 Lore, personnage de Star Trek ;
 Lore, un film australo-allemand de Cate Shortland (2012) ;
 le lore, emprunt à l'anglais signifiant « folklore », « tradition orale », « diégèse », est l'histoire d’un univers de fiction ne constituant pas l’intrigue principale d’une œuvre. Ce terme est notamment utilisé dans le domaine des jeux vidéo. , il apparaît sur les réseaux sociaux de type salons de visioconférence (Twitch notamment) avec ce même sens appliqué à l'univers (le « visiorat ») du salon de visioconférence particulier.
 Lore ou Mythes et Croyances, série tv 2017 de Prime Video.